Northam, une ville du Devon en Angleterre ;
 Northam, une ville d'Australie.